

Personen

Voornaam 
 Grover Cleveland Alexander (1887-1950), Amerikaans werper bij verscheidene honkbalploegen
 Grover Cleveland (1837-1908), 22ste en 24ste president van de Verenigde Staten
 Grover Washington jr. (1943-1999), Amerikaans saxofonist

Achternaam 
 Gulshan Grover (1955), Indiaas acteur

Geografie 
 Grover Beach
 Grover (Colorado)
 Grover Hill
 Grover (North Carolina)
 Grover (Wyoming)

Overige 
 Grover (Muppet), een blauw monster uit Sesamstraat
 Grover Records, een Duits platenlabel
 Grover Underwood, een personage uit Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief
 Grover (bedrijf), Amerikaans bedrijf dat stemmechanieken verhandelt